

Palmarès
 Campione NBA D-League (2018)

Altri progetti

Collegamenti esterni

Cestisti italoamericani